Retimioti – abitanti di Retimo (unità periferica)
Retimioti – abitanti di Retimo